Павлогра́дська загальноосві́тня школа I—III ступені́в № 16 — навчальний заклад І-III ступенів акредитації у місті Павлоград Дніпропетровської області.

Загальні дані 

Павлоградська загальноосвітня школа I—III ступенів № 16 розташована за адресою: вул. Кирила Синельникова, 2-а, місто Павлоград (Дніпропетровська область)—51400, Україна.

Директор закладу — Злая Лідія Степанівна.

Мова викладання — російська.

Проблема школи 
“Становлення та розвиток інноваційних рис особистості школяра на засадах використання технологій продуктивного навчання та виховання”.

Пріоритетні напрямки роботи школи 
- Впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання

- Моніторинг навчально-виховного процесу

- Забезпечення реалізації національної програми “Діти України”

- Забезпечення умов для організації профільного навчання

- Запровадження здоров’єзберігаючих технологій

Система науково-методичної роботи:

1. Керівництво визначанням рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

2. Керівництво виявленням, визначенням та узагальненням перспективного педагогічного досвіду

3. Вивчення стану викладання предметів рівня навчальних досягнень учнів (моніторингові дослідження).

4. Проведення масових заходів з вчителями та учнями.

5. Організація науково-дослідної роботи.

6. Керівництво розробкою та підготовкою до друку методичних матеріалів.

7. Здійснення особового професійного розвитку.

Примітки

Посилання 
 Школа на сайті відділу освіти Павлоградської міської ради 

П
Школи Павлограда